Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Charles-Borromée en l’honneur de Charles Borromée :
 la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette au Canada ;
 la  de Monterey aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Puno au Pérou ;
 la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Saint-Étienne en France.

Voir aussi 
 Saint-Charles-Borromée, municipalité de la MRC de Joliette, au Québec
 
 

CharlesBorommee
~CharlesBorromee